Trans Europa Ferries, rederij
 Teff, plantensoort
 Toxische equivalentiefactor